Jonchée peut faire référence à :
 Jonchée, une sorte de fromage
 Jonchée, un rituel